Grosse Freiheit Live é o quarto álbum ao vivo da banda alemã Unheilig, foi gravado no dia 17 de abril de 2010 durante a Grosse Freiheit Tour, que promoveu o então recém-lançado disco Grosse Freiheit.

A edição limitada da versão em DVD vem com dois CDs, e dois DVDs.

Lista de Faixas (CD 1)

CD 2

DVD 1 (Das Konzert)

DVD 2 (Die Musikalische Reise)

Posição nas paradas

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção

Álbuns ao vivo de 2010
Álbuns de vídeo de 2010
Álbuns ao vivo de Unheilig
Álbuns de vídeo de Unheilig